Nyctalus bezeichnet:

 Abendsegler, eine Gattung der Fledermäuse
 Nyctalus (Zeitschrift), eine Fachzeitschrift über Fledermäuse